Персия Джессика Уайт (; род. 25 октября 1972) — американская актриса и музыкант. Наиболее известна ролью в сериале «Подруги», где она играет Линн Сирси. Уайт — солистка альтернативной рок-группы «XEO3».

Ранние годы 
Своё детство Уайт провела в Нассау и Майами. Её отец багамец, мать — белая американка. Мать актрисы работала школьным учителем, позже — писателем и активным борцом за права граждан. Когда Персии Уайт исполнилось восемь лет, её семья переехала в Майами, Флорида.

Карьера 
Уайт снялась в нескольких независимых картинах, таких как «Кровавые куклы» и «Роковые письма». Также её можно увидеть в сериалах «Чудеса науки», «Баффи — истребительница вампиров», «Полиция Нью-Йорка», «Южный Бруклин», «Ангел», «Подруги» и «Дневники вампира».

Персия — правозащитница, веган, борец за права животных, специалист по проблемам окружающей среды. В 2005 году она получила награду организации PETA. Уайт — активный участник Общества защиты животных Соединённых Штатов, Global Green USA, Farm Sanctuary, PETA и Sea Shepherd. Персия Уайт также является последовательницей Саентологической церкви.

Персия была со-продюсером документального фильма о жестоком обращении с животными Earthlings, который озвучил Хоакин Феникс.

Личная жизнь 
У Персии есть дочь от предыдущих отношений — Мекка Уайт.

В 2008—2009 годах Персия была замужем за музыкантом и актёром Солом Уильямсом.

С 5 июля 2014 года Персия замужем во второй раз за актёром и бывшим коллегой по сериалу «Дневники вампира» Джозефом Морганом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы.

Примечания

Ссылки 
 Сайт группы XEO3
 XEO3 на Last.FM

Актрисы США
Певцы и певицы США
Активисты защиты прав животных